Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 2002 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Guillermo Coria (Qualificato)
 Bohdan Ulihrach (Qualificato)
 Radek Štěpánek (Qualificato)
 Lars Burgsmüller (primo turno)

 Nikolaj Davydenko (ultimo turno)
 Željko Krajan (primo turno)
 Attila Sávolt (ultimo turno)
 Oliver Marach (primo turno)

Qualificati 

 Guillermo Coria
 Bohdan Ulihrach

 Radek Štěpánek
 Željko Krajan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2002